HSV-2 ist:

 ein Virus, siehe Herpes-simplex-Virus
 ein Hochgeschwindigkeits-Katamaran der US Navy, siehe Swift (HSV-2)

HSV2